Mayberry ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Mayberry (~1951–2011), US-amerikanischer Jazz-Bassist und Musikproduzent
 Russ Mayberry (1925–2012), schottisch-US-amerikanischer Filmregisseur

Mayberry ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mayberry (Illinois), Gemeindefreies Gebiet im Wayne County, Illinois
 Mayberry (Maryland), Gemeindefreies Gebiet im Carroll County, Maryland
 Mayberry (Nebraska), Ort im Pawnee County, Nebraska
 Mayberry Village, Dorf im Hartford County, Connecticut 

Mayberry bezeichnet folgende Kultur- und Medienwerke:

 Mayberry R.F.D., US-Fernsehserie (1968–1971)
 Return to Mayberry, US-Fernseh-Komödie (1986), basierend auf der TV-Serie Mayberry R.F.D.

Siehe auch:

 Mayberry Township